Enat
 Enat Wilf